Мураевка — название населённых пунктов в России:

 Мураевка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Мураевка — деревня в Сосковском районе Орловской области.